Генри Мозли ()

 Мозли, Генри (физик) — английский физик, автор закона Мозли.
  — английский священник и математик.

См. также 
 Мосли

Примечания